Yellow Fever – album degli Hot Tuna del 1975
 Yellow Fever – album di Fela Kuti e Afrika 70 del 1976 
 Yellow Fever! – album di Señor Coconut Y Su Conjunto del 2006
 Febbre da fantasma (Yellow Fever) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Supernatural